Geoff Lees (voetballer) (1933-2019), Engelse voetballer
 Geoff Lees (autocoureur) (1951-), Engelse Formule 1-coureur